Kroatien Rundt 2018 var den 13. udgave af det kroatiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 17. til 22. april 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev hviderussiske Kanstantsin Siutsou fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Niklas Eg kørte for 
 Nicolai Brøchner kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018